Лос Алфаро има више значења:

 Лос Алфаро, Менорес (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Алфаро (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику